Villberga kan syfta på:

 Villberga socken – en socken i Uppland
 Villberga landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Villberga församling – en församling i Enköpings pastorat i Upplands västra kontrakt i Uppsala stift 
Villberga församling (före 2007) - en tidigare församling
 Villberga kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Villberga församling
 Villberga pastorat – ett tidigare  pastorat inom Svenska kyrkan –2014
 Villberga –  en kyrkby i Villberga socken
 Villberga distrikt – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län 2016–